Glinna ist der Name von Ortschaften in Polen:
 Glinna (Stare Czarnowo), deutsch Glien, Dorf in der Gmina Stare Czarnowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Glinna (Szemud), Wohnplatz in der Gmina Szemud in der Woiwodschaft Pommern